ciò che è pertinente alla Buriazia
 appartenente al gruppo etnico dei buriati
 lingua buriata